Rhipidothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Jindřich Uzel 1895. Rhipidothrips ingår i familjen rovtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rovtripsar
Rhipidothrips